Ordinador personal (Personal Computer, en anglès), ordinador que està pensat per ser operat directament per l'usuari final 
 Partit comunista
 Partit Carlí, partit polític espanyol que es considera continuador directe de la tradició del carlisme
 Plastocianina, proteïna contenidora de coure, involucrada en la transferència d'electrons
 Parsec
 Policarbonat
 Partit Conservador (Romania), partit polític de Romania
 Comptador de programa
 Pensament computacional